И́нгвиль Э́кели Ска́га (; ) — норвежская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

Достижения 
 : золото (), серебро (), бронза ().
 : бронза ()
 : золото (2012, , , ).
 : бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте зимней Универсиады 2015 | FISU
 Профиль на сайте зимней Универсиады 2017 | FISU

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Норвегии
Чемпионы Норвегии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Норвегии